Purwawinangun (Kuningan), een plaats in Indonesië
Purwawinangun (Suranenggala), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing